Евда:
 Евда (приток Северной Двины) — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Евда (деревня) — деревня в Красноборском районе Архангельской области.